Astana steht für:

 Astana, Hauptstadt Kasachstans
 Astana (Islam), Verehrungsstätte für einen Würdenträger oder Heiligen
 Astana Pro Team, kasachisches Radsportteam mit dem Status als UCI WorldTeam
 FK Astana, kasachischer Fußballverein aus Astana